F4, F 4 eller F-4 kan syfta på:

Nikon F4 – en systemkamera från Nikon.
F4 – en funktionstangent på ett tangentbord, se funktionstangent
F 4 Frösön – en svensk flygflottilj Jämtlands flygflottilj som verkade åren 1926–2004.
 F4 (musikgrupp) – en musikgrupp från Meteor Garden
McDonnell Douglas F-4 Phantom II – ett amerikanskt jakt- och attackflygplan.
Volvo F4 – en tidigare lastbil som tillverkades av Volvo Lastvagnar.